Daniel Jensen (1979) dán válogatott labdarúgó (Werder Bremen)
 Daniel Jensen (1985) dán labdarúgó
 Daniel Jensen (1996) norvég műugró

hasonló nevűek
 Johannes Hans Daniel Jensen (1907–1973) német atomfizikus
 Dan Jansen (1965) olimpiai bajnok amerikai gyorskorcsolyázó